Кошко — белорусская и украинская фамилия. Род Кошко был внесён в 3-ю книгу дворянских родов Могилёвской губернии — родов дворянства, приобретённого на гражданской службе или полученного за орден, дающий право на это достоинство.

Известные носители 
 Кошко, Аркадий Францевич (1867—1928) — русский криминалист и сыщик.
 Кошко, Иван Францевич (1859—1927) — российский государственный деятель, действительный статский советник (1906).

Примечания